Bohumil Staša (Malenovice, 29 de abril de 1944 - Strakonice, 21 de mayo de 2019) fue un piloto de motociclismo checo, que corrió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde la temporada de 1965 hasta la temporada de 1986. Las mejores temporadas fueron como piloto de la fábrica ČZ en 1968 y 1969, cuando acabó en ambas ocasiones en la octava posición de la cilindrada de 350cc. Aparte de eso, consiguió 15 títulos nacionales checoslovacos entre 1965 y 1979.

Bohumil Staša falleció a los 75 años el 21 de mayo de 2019 tras una larga enfermedad.

Resultados en el Campeonato del Mundo de Motociclismo 
Sistema de puntuación desde 1950 hasta 1968:

Sistema de puntuación desde 1969 hasta 1987:

(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de la República Checa
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.